Tupandactylus — род птерозавров из семейства тапеярид, ископаемые остатки которых найдены в нижнемеловой формации Крато Бразилии. Примечателен большим гребнем на черепе, состоящем частично из костной, а частично из мягкой ткани. В род включают два вида, имеющие гребни различного размера и формы, которые, возможно, служили для опознавания животными других особей своего вида. Гребни Tupandactylus состояли из костных полукружий над клювом, а у вида Tupandactylus imperator костяной зубец ещё и простирался назад за голову. Второй вид, Tupandactylus navigans, был лишён этого зубца и имел гораздо бо́льший вертикальный гребень. Отпечатки мягких тканей показывают, что гребни этих животных вырастали в гораздо более крупную структуру из ороговевшей ткани. Полный гребень Т. navigans вырастал в яркий, парусоподобный «купол» над головой. Родовое название переводится как «палец Тупана» и названо в честь бога грома в мифологии народа тупи.

Описание 

Tupandactylus imperator известен по четырём почти полным черепам. Голотипом является образец MCT 1622-R, череп и частичная нижняя челюсть, найденные в формации Крато, датируемой границей аптского — альбского ярусов мелового периода, около 112 миллионов лет назад. Первоначально образцы были описаны как разновидность тапежары, но более поздние исследования показали, что это отдельный род. Череп был беззубым и имел заметный сагиттальный гребень, основа которого была костяной: передняя часть несла высокий костяной стержень, расширяющийся вверх и назад, а заднюю часть гребня составлял длинный зубец, выступающий назад. Большая часть гребня была составлена из мягкой ткани, подобной кератину, поддерживаемая двумя костными распорками. Дополнительный череп, описанный в 2011 году (образец CPCA 3590), сохранил большую часть нижней челюсти, показавшей, что, как и тапежара, T. imperator нёс большой, асимметричный килеподобный гребень на нижней стороне переднего края нижней челюсти.

Некоторые образцы Tupandactylus сохранили остатки кератинового клюва на концах челюстей. Тем не менее, кератиновый покров ограничивался гребенчатой частью нижней челюсти. Один из образцов сохранил пикнофибры (перьеподобные волокна), охватывающие задние части челюстей.

Систематика 

Начиная с 2006 года несколько исследователей, такие, как Келльнер и Кампос (назвавший Tupandactylus) установили, что три вида, традиционно относимые к тапежаре (Т. wellnhofferi, Т. imperator и Т. navigans), на самом деле различны как по анатомии, так и в родственном отношении относительно прочих тапеярид, и, таким образом, нуждаются в собственных родовых наименованиях. Однако, мнения о том, как именно род должен быть разделён на виды, вызвали споры. Келльнер и Кампос считали, что только Т. imperator может быть выделена в отдельный род Tupandactylus. Другое исследование, которое опубликовали в 2007 году Анвин и Мартилл, выявило, что вид Tapejara navigans был тесно связан с Tupandactylus imperator и составлял с ним отдельный род, отличный от тапежары. В 2007 году на симпозиуме в честь известного исследователя птерозавров Петера Велльнхофера Анвин и Мартилл объявили название нового род Ingridia, в честь покойной жены Велльнхофера Ингрид. Однако, когда они опубликовали это название в 2007 году, они назначили типовым видом  нового рода imperator, а не navigans, который также включили в род Ingridia. Кроме того, статья Анвина и Мартилла была опубликована через несколько месяцев после аналогичной работы Келльнера и Кампоса. Поэтому, поскольку обе группы авторов использовали imperator в качестве эпитета типового вида, род Ingridia считается младшим объективным синонимом Tupandactylus. И только в 2011 году Tapejara navigans была официально переклассифицирована в род Tupandactylus, в последующем исследовании, подтверждающем выводы Анвина и Мартилла 2007 года.

Приведённая ниже кладограмма следует анализу 2011 года, проведённому Фелипе Пиньейру и его коллегами.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на май 2016 года в род включают 2 выше описанных вымерших вида:
  [syn. , ]
  [syn. , ]

В популярной культуре 

Сезон размножения Tupandactylus navigans (известный под названием «тапежара» в то время) был показан в телесериале BBC 1999 года «Прогулки с динозаврами». Интересно, что, хотя сериал был выпущен в 1999 году, вид Tapejara navigans не был формально описан и назван до 2003 года. Tupandactylus также фигурирует как подкласс класса Flyer в игре Primal Carnage: Extinction.

Птеродрон: беспилотный летательный аппарат 
Исследовательская группа, состоящая из палеонтолога Санкара Чаттерджи из Техасского технологического университета, авиационного инженера Рика Линда из Флоридского университета и их учеников Энди Гедеона и Брайана Робертса, пыталась сымитировать физические и биологические характеристики этого птерозавра (кожу, кровеносные сосуды, мышцы, сухожилия, нервы, черепные пластины, скелетную конструкцию и многое другое), разработав беспилотный летательный аппарат, который не только летает, но и парит так же, как оригинал, и назвала его Птеродрон. Большой, тонкий парус на голове дрона функционировал в качестве органа чувств, который действовал аналогично лётному компьютеру в современном самолете, а также помогал рулить. 

«Эти животные переняли лучшие части тела у летучих мышей и птиц, — сказал Чаттерджи. — Они обладали маневренностью летучей мыши, но могли парить, как альбатросы. Ни одно животное сегодня не может сравниться с ними по эффективности и ловкости. Они жили 160 миллионов лет, так что они не были глупыми животными. Стаи их затемняли небо. Это были доминирующие животные своего времени. Мы обнаружили, что они могли парить по ветру в течение долгого времени… поднимая крылья, как паруса на лодке, использовали малейшее дуновение ветра. Они могли быстро взлететь и летать на большие расстояния с минимальными усилиями». 

Точность этих высказываний оспаривается. Было отмечено, что тапежариды имели короткие крылья, которые подходили для парения, как у курообразных, которые согласуются и с наземным образом передвижения, и с лазаньем. Кроме того, не приводилось никаких доказательств аэродинамических свойств гребня, и Санкар Чаттерджи, судя по всему, проигнорировал некоторые исследования аэродинамики подобных птерозавров.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Тапеяриды
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Бразилии